Владимир Леонов: Леонов, Владимир Владимирович (род. 1987) — российский мотогонщик.
 Леонов, Владимир Васильевич (род. 1937) — советский механизатор в Павлодарской области, Герой Социалистического Труда (1972).
 Леонов, Владимир Георгиевич (1937—2003) — хоккеист, первый президент Федерации хоккея России (1991—1992).

 Леонов, Владимир Григорьевич (1925—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Леонов, Владимир Петрович (род. 1937) — советский велогонщик, призёр Олимпийских игр.